ÖHV steht als Abkürzung für:
 Österreichische Hagelversicherung
 Österreichischer Hockeyverband
 Österreichische Hoteliervereinigung

OHV